Александр Асанович:
 Асанович, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 4502; 18 декабря 1830.
 Асанович, Александр Матвеевич — Георгиевский кавалер; майор; № 9792; 26 ноября 1855.